Gwyon est l'un des principes divins appartenant à la triade des créateurs, dans le néodruidisme.

Trois principes se situent à l'origine de la création : Mew qui perçoit le signe, Eningan (Ogan) qui le formule, l'écrit ou le dessine et enfin Gwyon qui le transcrit par la parole ou la musique.

Chez les celtes, Gwyon représentait l'esprit.

Notes et références 

Néodruidisme